Verbeke ist der Familienname folgender Personen:

 Annelies Verbeke (* 1976), flämische Schriftstellerin
 Grace Verbeke (* 1984), belgische Radrennfahrerin
 Gerard Verbeke (1910–2001), belgischer Philosophiehistoriker
 Harry Verbeke (1922–2004), niederländischer Jazz-Saxophonist (Tenor)
 Johan Verbeke (* 1951), belgischer Botschafter
 Kristel Verbeke (* 1975), flämische Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Natalia Verbeke (* 1975), spanische Schauspielerin argentinischer Abstammung
 Siegfried Verbeke (* 1941), belgischer Rechtsextremist